Натуральне число 1241
 1241 рік до нашої ери
 1241 рік нашої ери